Kölsch eller Kølsch har flere betydninger:
 som tillægsord til Köln:
 Kölsch (sprog)
 Kölsch (øl)
 som efternavn:
 Rune Reilly Kølsch